

Музеи В. И. Чапаева 
 Музей В. И. Чапаева (Чапаев)
 Музей В. И. Чапаева (Чебоксары)